Numata bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Gunma, siehe Numata
 ein Lehen mit Sitz in dieser, siehe Numata (Han)
 eine Stadt in der Präfektur Hokkaidō, siehe Numata (Hokkaidō)
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Numata (Gattung)

Numata ist der Familienname folgender Personen:

 Hisatugu Numata, entwickelte 1933/34 das erste Panorama-Röntgengerät.
 Hogara Numata (Mangaka)
 Keigo Numata (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kōsei Numata (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Makoto Numata (1917–2001) japanischer Biologe
 Noriyasu Numata (1966–2007), japanischer Motorradrennfahrer
 Takaya Numata (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Yaichi Numata (* 1951), japanischer Radrennfahrer
 Yoshiaki Numata (* 1945), japanischer Boxer